Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Gipuzkoa in Baskenland. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 20000.

Gipuzkoa